Камінь-Каширський (станція), Камінь-Каширський — залізнична станція Рівненській дирекції Львівської залізниці, яка обслуговує районний центр Волинської області місто Камінь-Каширський.
 Камінь-Каширський, Ка́мінь-Каши́рський — місто у Волинській області, райцентр Камінь-Каширського району. 
 Каширський повіт (пол. Powiat koszyrski) — історична адміністративно-територіальна одиниця в складі Поліського воєводства II Речі Посполитої. 
 Камінь-Каширський район — територіально-адміністративна одиниця на півночі Волинської області України, з районним центром в м. Камінь-Каширський.
 Камінь-Каширський ґебіт, Ка́мінь-Каши́рський ґебі́т, Ка́мінь-Каши́рська окру́га (нім. Kreisgebiet Kamen Kaschirsk) — адміністративно-територіальна одиниця генеральної округи Волинь-Поділля.

Див. також
 Каширський район